Субандху (; конец VI — начало VII вв.) — древнеиндийский санскритский . Считается одним из крупнейших романистов конца классической эпохи санскритского романа, наряду с Баной и Дандином.

Приписываемый ему роман-поэма «Васавадатта» () является ярким примером искусственного и декоративного стиля в классической санскритской литературе.

Примечания

Литература 
 Maan Singh, Subandhu (1993), ISBN 8172015097.

Санскритские поэты
Родившиеся в VI веке
Умершие в VII веке